Hans Nilsson kan avse

 Hans Nilsson (dansare) (född 1963) – en svensk balettdansare, hovdansare och fotograf
 Hans Nilsson (fotbollsspelare) (född 1941) – fotbollsspelare
 Hans Nilsson (historiker) (född 1955) – professor i historia
 Hans Nilsson (kanotist) (född 1946) – kanotist med specialisering på K4
 Hans Nilsson (militär) (född 1925) – militär
 Hans Nilsson (trumslagare) (född 1972) – en svensk trumslagare inom metal
 Hans Magnus Nilsson (1876–1926) – grundare av Sveriges första förening för samer
 Hans V. Nilsson (1921–1996) – signaturen Håven, konstnär
 Hans-Erik Nilsson (född 1965) – professor i elektronikkonstruktion
 Hans-Jacob Nilsson (född 1949) – översättare
 Hans-Olof Nilsson (född 1956) – fackföreningsledare